Syskonkärlek kan syfta på:

 Syskonkärlek (bok) – en roman av Katarina von Bredow

Se även
 Agape
 Platonsk kärlek